Die Scottish Football League Division Three wurde 1947/48 zum fünften Mal ausgetragen. Es war die fünfte von sechs Spielzeiten der Division Three als dritthöchste schottische Liga. In der Saison 1947/48, traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann der FC East Stirlingshire, der sich gleichzeitig die Teilnahme an der Division Two-Saison 1948/49 sicherte.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Three 1947/48 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Fußballsaison 1947/48
1947 48